Ланьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Ланьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель